Боровико́вский — фамилия. Известные носители:

 Боровиковский, Александр Львович (1844—1905) — русский юрист, поэт и государственный деятель, сын Льва Боровиковского.
 Боровиковский, Владимир Лукич (1758—1826) — русский художник украинского происхождения, мастер портрета, академик живописи (1795).
 Боровиковский, Лев Иванович (Левко Боровиковский; 1806—1889) — украинский поэт и переводчик, реформатор системы стихосложения, отец Александра Боровиковского.